Борис Арабов (19 февраля 1925 — 4 апреля 1984) — болгарский актёр театра, кино и радио.

Биография 
Борис Арабов родился в Софии. Актёрское образование он получил в Софии в Высшем институте театрального искусства (в классе Георги Стаматова, которую окончил в 1950 году) и в Москве в актёрской школе у МХАТа в 1951—1955 гг. Уже во времени учёбы он выступал в болгарских передачах "Радио Москва", а позднее в спектаклях «театра Болгарского национального радио». Был актёром театра, также сыграл роли в фильмах. Умер в Софии.

Избранная фильмография 
  — Первый урок / Първи урок (Болгария)
  — Калоян (Болгария)
  — Ивайло (Болгария)
  — Разрешение на брак / Вула (Болгария)
  — Галилео Галилей / Galileo (Италия / Болгария)
  — Иконостас / Иконостасът (Болгария)
  — Четверо в вагоне / Четиримата от вагона (Болгария)
  — Украденный поезд / Откраднатият влак (СССР / Болгария)
  — Иван Кондарев (Болгария)
  — Солдаты свободы (СССР и др.)
  — Хан Аспарух (Болгария)
  — Запах собачьей шерсти / Zapach psiej sierści (Польша)
  — Никколо Паганини (СССР / Болгария)
  — Опасные чары / Опасен чар (Болгария)

Ссылки 
 Актёр на сайте kinopoisk.ru 
 Актёр на сайте Болгарского национального радио